Týr – dio della guerra nella mitologia norrena
 Týr – gruppo musicale 
 Tyr –  album in studio del gruppo heavy metal britannico Black Sabbath
 Tyr –  personaggio dei fumetti
 4092 Tyr – asteroide della fascia principale
 Týr ovvero Tiwaz – runa dell'alfabeto Fuþark recente